Финалисасьон 2015 () — 82-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф за чемпионство

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 28—29 ноября, а ответные состоялись 5—6 декабря.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 10 декабря, а ответные состоялись 13 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 16 декабря, а ответный состоялся 20 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2015 на rsssf.com

2015
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2015 году